Цератины () — один из крупнейших родов пчёл из семейства Apidae (Xylocopinae, ранее в отдельном семействе Anthophoridae), включающий более 380 видов.

Распространение 
Космополитный род. Встречается повсеместно, во всех зоогеографических областях. В Австралии наименьшее число видов.

Биология 
Гнездятся в ветвях кустарников и стеблях сухих растений с мягкой сердцевиной.

Характеристика 
Обычно мелкие пчёлы, тело у большинства видов с зеленовато-синим металлическим блеском (иногда чёрное) и грубой скульптурой. Слабоопушенные. Длина тела от 3 до 15 мм.

Ceratina это обычно тёмные, блестящие, даже металлические пчелы, с довольно редкими волосками на теле и слабыми корзиночками на задних голенях. У большинства видов есть жёлтые отметины, чаще всего ограниченные лицом, но часто и другими участками тела. Их очень часто принимают за пчел" семейства Halictidae из-за их небольшого размера, металлической окраски и некоторого сходства в жилковании крыльев; их можно легко отделить от галиктид ротовым аппаратом (с длинной глоссой) и задними крыльями (с крохотной югальной долей).

Некоторые виды Ceratina являются исключительными среди пчёл в том смысле, что они партеногенетические, размножаются без самцов.

Систематика 
Более 380 видов в 23 подродах. Вместе с родом Megaceratina (1 вид M. bouyssoui Vachal, 1903; или подрод в составе Ceratina) образует трибу Ceratinini (или монотипическую с одним родом Ceratina) в составе подсемейства Xylocopinae. Известен ископаемый вид † Ceratina disrupta из эоцена Флориссанта (США) возрастом около 35 млн лет(Cockerell 1906).

Гименоптеролог Michener (2007) выделял только один род в составе трибы Ceratinini, включая 21 подрод, из которых 16 подродов эндемики восточного полушария и 5 подродов эндемики западного полушария. Энтомолог Terzo et al. (2007) недавно выделил ещё один подрод Dalyatina, а систематики Eardley and Daly (2007) описали восемь новых видов и признали 30 синонимов в Южной Африке без уточнения подродового положения многих видов из-за отсутствия общей ревизии Ceratina. Ранее также придавали родовой статус подродам Megaceratina (Hirashima, 1971), Pithitis (Klug, 1807) и Ctenoceratina (Daly, 1988) из-за их морфологических отличий. Однако в филогенетическом анализе, основанном на морфологических характеристиках, Terzo (2000) обнаружил, что эти три последние группы были вложены в другие клады внутри рода Ceratina, и родовое признание этих групп сделало бы Ceratina полифилетической группой. Несмотря на огромные усилия, Terzo (2000) не смог окончательно разрешить отношения между подродами на основе морфологических признаков; поэтому историческая биогеография Ceratinini остаётся в значительной степени умозрительной. Ceratinini рассматривается сестринской к трибе Allodapini.

Синонимы 
 Clavicera Latreille, 1802
 Ceratina Latreille, 1802
 Ceratine Illiger, 1807
 Dalyatina Terzo, 2007
 Zaodontomerus Cockerell & Porter, 1899 Emend. (= Zadontomerus)

Подроды 
 C. (Calloceratina) — C. (Catoceratina) — C. (Ceratina) — C. (Ceratinidia) — C. (Ceratinula) — C. (Chloroceratina) — C. (Copoceratina) — C. (Crewella) — C. (Ctenoceratina) — C. (Dalyatina) — C. (Euceratina) — C. (Hirashima) — C. (Lioceratina) — C. (Malgatina) — C. (Megaceratina) — C. (Neoceratina) — C. (Neoclavicera) — C. (Pithitis) — C. (Protopithitis) — C. (Rhysoceratina)Flórez-Gómez, N.A. & Griswold, T.L. 2020. A new bee species of the subgenus Ceratina (Rhysoceratina) (Hymenoptera: Apidae) from northernmost South America. Revista Mexicana de Biodiversidad 91: 1-6. https://dx.doi.org/10.22201%2Fib.20078706e.2020.91.3062 — C. (Simioceratina) — C. (Xanthoceratina) — C. (Zadontomerus)

Классификация 

 Ceratina abdominalis H. S. Smith, 1907
 Ceratina acantha Provancher, 1895
 Ceratina accusator Cockerell, 1919
 Ceratina acuta Friese, 1896
 Ceratina aeneiceps Friese, 1917
 Ceratina aenescens Friese, 1917
 Ceratina aereola Vachal, 1903
 Ceratina ahngeri Kokujev, 1905
 Ceratina alberti Cockerell, 1937
 Ceratina albopicta Cockerell, 1937
 Ceratina albosticta Cockerell, 1931
 Ceratina alexandrae Baker, 2002
 Ceratina aliceae Cockerell, 1937
 Ceratina allodapoides Strand, 1912
 Ceratina aloes Cockerell, 1932
 Ceratina angulata Roig-Alsina, 2013
 Ceratina apacheorum Daly, 1973
 Ceratina arabiae (Daly, 1983)
 Ceratina arizonensis Cockerell, 1898
 Ceratina armata Smith, 1854
 Ceratina aspera Schrottky, 1902
 Ceratina asunciana Strand, 1910
 Ceratina asuncionis Strand, 1910
 Ceratina atopura Cockerell, 1937
 Ceratina atra Friese, 1917
 Ceratina atrata H. S. Smith, 1907
 Ceratina augochloroides Ducke, 1911
 Ceratina auriviridis H. S. Smith, 1907
 Ceratina australensis (Perkins, 1912)
 Ceratina azteca Cresson, 1878
 Ceratina azurea Benoist, 1955
 Ceratina bakeri H. S. Smith, 1907
 Ceratina ballotae Eardley & Daly, 2007
 Ceratina barbarae Eardley & Daly, 2007
 Ceratina basaltica Flórez-Gómez et al., 2022
 Ceratina beata Cameron, 1897
 Ceratina belizensis Baker, 1907
 Ceratina benguetensis Cockerell, 1916
 Ceratina bhawani Bingham, 1908
 Ceratina bicolorata Smith, 1879
 Ceratina bicuneata Cockerell, 1918
 Ceratina biguttulata (Moure, 1941)
 Ceratina bilobata Cockerell, 1937
 Ceratina binghami Cockerell, 1908
 Ceratina bipes Cockerell, 1920
 Ceratina bispinosa Handlirsch, 1889
 Ceratina boninensis Yasumatsu, 1955
 Ceratina bouyssoui  Vachal, 1903
 Ceratina bowringi Baker, 2002
 Ceratina braunsi Eardley & Daly, 2007
 Ceratina braunsiana Friese, 1905
 Ceratina breviceps Michener, 1954
 Ceratina bryanti Cockerell, 1919
 Ceratina buscki Cockerell, 1919
 Ceratina calcarata Robertson, 1900
 Ceratina callosa (Fabricius, 1794)
 Ceratina canarensis Cockerell, 1919
 Ceratina capitosa Smith, 1879
 Ceratina carinifrons Baker, 2002
 Ceratina catamarcensis Schrottky, 1907
 Ceratina caveata Roig-Alsina, 2013
 Ceratina chalcea Spinola, 1841
 Ceratina chalcites Germar, 1839
 Ceratina chalybea Chevrier, 1872
 Ceratina chiangmaiensis Warrit et Michener, 2012
 Ceratina chinensis (Wu, 1963)
 Ceratina chloris (Fabricius, 1804)
 Ceratina christellae Terzo, 1998
 Ceratina chrysocephala Cockerell, 1912
 Ceratina chrysomalla Gerstäcker, 1869
 Ceratina citrinifrons Cockerell, 1937
 Ceratina citriphila Cockerell, 1935
 Ceratina cladura Cockerell, 1919
 Ceratina claripennis Friese, 1917
 Ceratina cobaltina Cresson, 1878
 Ceratina cockerelli H. S. Smith, 1907
 Ceratina cognata Smith, 1879
 Ceratina collusor Cockerell, 1919
 Ceratina combinata Friese, 1910
 Ceratina compacta Smith, 1879
 Ceratina congoensis Meunier, 1890
 Ceratina coptica Baker, 2002
 Ceratina corinna Nurse, 1904
 Ceratina correntina Schrottky, 1907
 Ceratina cosmiocephala Cameron, 1908
 Ceratina crassiceps Friese, 1925
 Ceratina crewi Cockerell, 1903
 Ceratina cucurbitina (Rossi, 1792)
 Ceratina cupreiventris Smith, 1879
 Ceratina cuprifrons Strand, 1910
 Ceratina cyanea (Kirby, 1802)
 Ceratina cyanicollis Schrottky, 1902
 Ceratina cyaniventris Cresson, 1865
 Ceratina cyanura Cockerell, 1918
 Ceratina cypriaca Mavromoustakis, 1954
 Ceratina dallatorreana Friese, 1896
 Ceratina dalyi Terzo, 1998
 Ceratina daressalamica Strand, 1912
 Ceratina darwini Friese, 1910
 Ceratina demotica Baker, 2002
 Ceratina denesi Terzo, 1998
 Ceratina dentipes Friese, 1914
 Ceratina dentiventris Gerstäcker, 1869
 Ceratina diligens Smith, 1879
 Ceratina diloloensis Cockerell, 1932
 Ceratina dimidiata Friese, 1910
 Ceratina diodonta H. S. Smith, 1907
 Ceratina duckei Friese, 1910
 Ceratina dupla Say, 1837
 Ceratina eburneopicta Cockerell, 1911
 Ceratina ecuadoria Friese, 1917
 Ceratina egeria Nurse, 1904
 Ceratina electron Cockerell, 1937
 Ceratina elisabethae Cockerell, 1937
 Ceratina emeiensis Wu, 2000
 Ceratina emigrata Cockerell, 1924
 Ceratina ericia Vachal, 1903
 Ceratina esakii Yasumatsu & Hirashima, 1969
 Ceratina excavata Cockerell, 1937
 Ceratina eximia Smith, 1862
 Ceratina fastigiata Fox, 1896
 Ceratina ferghanica Morawitz, 1875
 Ceratina fimbriata Roig-Alsina, 2013
 Ceratina fioreseana Oliveira, 2020
 Ceratina flavipes Smith, 1879
 Ceratina flavolateralis Cockerell, 1916
 Ceratina flavopicta Smith, 1858
 Ceratina flavovaria Gussakovsky, 1933
 Ceratina foveifera Strand, 1912
 Ceratina fuliginosa Cockerell, 1916
 Ceratina fulvitarsis Friese, 1925
 Ceratina fulvofasciata Ducke, 1908
 Ceratina fumipennis Friese, 1917
 Ceratina glossata Michener, 1954
 Ceratina gnoma Eardley & Daly, 2007
 Ceratina gomphrenae Schrottky, 1909
 Ceratina gossypii Schrottky, 1907
 Ceratina gravidula Gerstäcker, 1869
 Ceratina guarnacciana Genaro, 1998
 Ceratina guineae Strand, 1912
 Ceratina hakkarica Kocourek, 1998
 Ceratina haladai Terzo & Rasmont, 2004
 Ceratina hexae Eardley & Daly, 2007
 Ceratina hieratica Baker, 2002
 Ceratina hieroglyphica Smith, 1854
 Ceratina huberi Friese, 1910
 Ceratina humilior Cockerell, 1916
 Ceratina hurdi Daly, 1973
 Ceratina ignara Cresson, 1878
 Ceratina immaculata Friese, 1910
 Ceratina incognita Bingham, 1898
 Ceratina indica (Hirashima, 1969)
 Ceratina indigovirens Flórez-Gómez et al., 2022
 Ceratina inermis Friese, 1905
 Ceratina ino Nurse, 1904
 Ceratina interrupta Alfken, 1926
 Ceratina itzarum Cockerell, 1931
 Ceratina iwatai Yasumatsu, 1936
 Ceratina jacobsoni van der Vecht, 1952
 Ceratina japonica Cockerell, 1911
 Ceratina jejuensis S. Lee, 2005
 Ceratina kopili Flórez-Gómez et al., 2022
 Ceratina kosemponis Strand, 1913
 Ceratina kraussi Michener, 1954
 Ceratina labrosa Friese, 1905
 Ceratina laevifrons Morawitz, 1895
 Ceratina laeviuscula Wu, 1963
 Ceratina langenburgiae Strand, 1912
 Ceratina langi Cockerell, 1934
 Ceratina latisetis Roig-Alsina, 2013
 Ceratina lativentris Friese, 1905
 Ceratina lehmanni Friese, 1910
 Ceratina liberica Cockerell, 1937
 Ceratina lieftincki van der Vecht, 1952
 Ceratina liliputana Cockerell, 1932
 Ceratina lineola Vachal, 1903
 Ceratina litoraria van der Vecht, 1952
 Ceratina loa Strand, 1912
 Ceratina loewi Gerstäcker, 1869
 Ceratina longiceps Smith, 1879
 Ceratina loquata Nurse, 1902
 Ceratina lucidula Smith, 1854
 Ceratina lucifera Cockerell, 1934
 Ceratina ludwigsi Strand, 1914
 Ceratina lunata Friese, 1905
 Ceratina maai Shiokawa & Hirashima, 1982
 Ceratina macondiana  Flórez-Gómez & Griswold, 2020
 Ceratina macrocephala Friese, 1911
 Ceratina maculifrons Smith, 1854
 Ceratina madecassa Friese, 1900
 Ceratina maghrebensis Daly, 1983
 Ceratina malindiae (Daly, 1988)
 Ceratina mandibularis Friese, 1896
 Ceratina manni Cockerell, 1912
 Ceratina marginata Baker, 1907
 Ceratina mariannensis Yasumatsu, 1939
 Ceratina mauritanica Lepeletier, 1841
 Ceratina megastigmata Yasumatsu & Hirashima, 1969
 Ceratina melanochroa (Moure, 1941)
 Ceratina melanoptera Cockerell, 1924
 Ceratina metaria Cockerell, 1920
 Ceratina mexicana Cresson, 1878
 Ceratina micheneri Daly, 1973
 Ceratina minima Friese, 1909
 Ceratina minuta Friese, 1905
 Ceratina mocsaryi Friese, 1896
 Ceratina moderata Cameron, 1897
 Ceratina moerenhouti Vachal, 1903
 Ceratina montana Holmberg, 1886
 Ceratina morawitzi Sickmann, 1894
 Ceratina moricei Friese, 1899
 Ceratina morrensis Strand, 1910
 Ceratina muelleri Friese, 1910
 Ceratina muscatella Nurse, 1902
 Ceratina namibensis Eardley & Daly, 2007
 Ceratina nanula Cockerell, 1897
 Ceratina nasalis Friese, 1905
 Ceratina nasiinsignita Strand, 1912
 Ceratina nativitatis Cockerell, 1937
 Ceratina nautlana Cockerell, 1897
 Ceratina neocallosa Daly, 1983
 Ceratina neomexicana Cockerell, 1901
 Ceratina nigerrima Friese, 1909
 Ceratina nigra Handlirsch, 1889
 Ceratina nigriceps Friese, 1905
 Ceratina nigrita Ashmead, 1900
 Ceratina nigritula Michener, 1954
 Ceratina nigriventris Friese, 1917
 Ceratina nigroaenea Gerstäcker, 1869
 Ceratina nigrolabiata Friese, 1896
 Ceratina nigrolateralis Cockerell, 1916
 Ceratina nilotica Cockerell, 1937
 Ceratina nitidifrons Roig-Alsina, 2016
 Ceratina nitidella Cockerell, 1937
 Ceratina nyassensis Strand, 1912
 Ceratina obtusicauda Cockerell, 1919
 Ceratina okinawana Matsumura & Uchida, 1926
 Ceratina opaca Friese, 1905
 Ceratina oxalidis Schrottky, 1907
 Ceratina pacifica H. S. Smith, 1907
 Ceratina pacis Cockerell, 1937
 Ceratina palauensis Yasumatsu, 1939
 Ceratina papuana van der Vecht, 1952
 Ceratina paraguayensis Schrottky, 1907
 Ceratina parignara Cockerell, 1931
 Ceratina parvimacula Roig-Alsina, 2013
 Ceratina parvula Smith, 1854
 Ceratina paulyi (Daly, 1988)
 Ceratina pembana Cockerell, 1935
 Ceratina penicillata Friese, 1905
 Ceratina penicilligera Strand, 1912
 Ceratina perforatrix Smith, 1879
 Ceratina perpolita Cockerell, 1937
 Ceratina personata Friese, 1905
 Ceratina picta Smith, 1854
 Ceratina pictifrons Smith, 1861
 Ceratina piracicabana Schrottky, 1911
 Ceratina placida Smith, 1862
 Ceratina polita Friese, 1902
 Ceratina politifrons Cockerell, 1937
 Ceratina popovi Wu, 1963
 Ceratina propinqua Cameron, 1897
 Ceratina pubescens Smith, 1879
 Ceratina pulchripes Shiokawa, 2002
 Ceratina punctigena Cockerell, 1916
 Ceratina punctigena van der Vecht, 1952
 Ceratina punctiventris Friese, 1910
 Ceratina punctulata Spinola, 1841
 Ceratina quadripunctata Wu, 2000
 Ceratina quinquemaculata Cockerell, 1912
 Ceratina rasmonti Terzo, 1998
 Ceratina rectangulifera Schwarz & Michener, 1954
 Ceratina regalis Cockerell, 1912
 Ceratina rehanae Flórez-Gómez et al., 2022
 Ceratina rhodura Cockerell, 1937
 Ceratina richardsoniae Schrottky, 1909
 Ceratina ridleyi Cockerell, 1910
 Ceratina roseoviridis Cockerell, 1937
 Ceratina rossi (Daly, 1988)
 Ceratina rothschildiana Vachal, 1909
 Ceratina rotundiceps Smith, 1879
 Ceratina rufigastra Cockerell, 1937
 Ceratina rufipes (Hirashima, 1969)
 Ceratina rufipes Smith, 1879
 Ceratina rugifrons Smith, 1879
 Ceratina rugosissima Cockerell, 1932
 Ceratina rupestris Holmberg, 1884
 Ceratina ruwenzorica Cockerell, 1937
 Ceratina sakagamii Terzo, 1998
 Ceratina samburuensis Cockerell, 1910
 Ceratina sapphira Flórez-Gómez et al., 2022
 Ceratina satoi Yasumatsu, 1936
 Ceratina saundersi Daly, 1983
 Ceratina sauteri Strand, 1913
 Ceratina schwarzi Kocourek, 1998
 Ceratina schwarziana Terzo, 1998
 Ceratina sclerops Schrottky, 1907
 Ceratina sculpturata Smith, 1858
 Ceratina senegalensis Strand, 1912
 Ceratina sequoiae Michener, 1936
 Ceratina sericea Friese, 1910
 Ceratina shinnersi Daly, 1973
 Ceratina simillima Smith, 1854
 Ceratina smaragdula (Fabricius, 1787)
 Ceratina speculifrons Cockerell, 1920
 Ceratina speculina Cockerell, 1937
 Ceratina spilota Cockerell, 1932
 Ceratina stilbonota Moure, 1941
 Ceratina strenua Smith, 1879
 Ceratina stuckenbergi Eardley & Daly, 2007
 Ceratina subquadrata Smith, 1854
 Ceratina subscintilla Cockerell, 1937
 Ceratina tabescens Cockerell, 1912
 Ceratina taborae Strand, 1912
 Ceratina takasagona Shiokawa & Hirashima, 1982
 Ceratina tanganyicensis Strand, 1911
 Ceratina tantilla (Moure, 1941)
 Ceratina tarsata Morawitz, 1872
 Ceratina tehuacana Strand, 1919
 Ceratina tejonensis Cresson, 1864
 Ceratina tenkeana Cockerell, 1937
 Ceratina tepetlana Flórez-Gómez et al., 2022
 Ceratina teunisseni Terzo & Rasmont, 1997
 Ceratina texana Daly, 1973
 Ceratina tibialis Morawitz, 1895
 Ceratina timberlakei Daly, 1973
 Ceratina titusi Cockerell, 1903
 Ceratina triangulifera Cockerell, 1914
 Ceratina tricolor Michener, 1954
 Ceratina trimaculata Friese, 1917
 Ceratina tropica Crawford, 1910
 Ceratina tropidura Moure, 1941
 Ceratina truncata Friese, 1905
 Ceratina turgida (Moure, 1941)
 Ceratina unicolor Friese, 1911
 Ceratina unimaculata Smith, 1879
 Ceratina vechti (Baker, 1997)
 Ceratina verhoeffi Terzo & Rasmont, 1997
 Ceratina vernoniae Schrottky, 1920
 Ceratina virescens Friese, 1910
 Ceratina viridicincta Cockerell, 1931
 Ceratina viridifrons Cockerell, 1934
 Ceratina viridis Guérin-Méneville, 1844
 Ceratina wagneri Friese, 1910
 Ceratina waini (Shiokawa & Sakagami, 1969)
 Ceratina warnckei Terzo, 1998
 Ceratina whiteheadi Eardley & Daly, 2007
 Ceratina xanthocera (Moure, 1941)
 Ceratina xanthostoma Cockerell, 1912
 Ceratina yasumatsui Hirashima, 1971
 Ceratina yucatanica Cockerell, 1931
 Ceratina zandeni Terzo, 1998
 Ceratina zebra Friese, 1921
 Ceratina zeteki Cockerell, 1934
 Ceratina zwakhalsi Terzo & Rasmont, 1997

См. также 
 Пчела-плотник фиолетовая

Примечания

Литература 
 Осычнюк А. З., Панфилов Д. В., Пономарева А. А. Надсемейство Apoidea. //

Ссылки 
 
 Род Ceratina на www.eol.org
 
 
 
 

Цератины
Роды пчёл